Hempstead kan syfta på:

Geografi

Storbritannien
 Hempstead, Essex – en ort i Uttlesford, Essex, England
 Hempstead, Kent – en småstad i Medway, Kent, England
 Hempstead, Holt – en ort i North Norfolk, Norfolk, England
 Hempstead, Lessingham – en ort i Lessingham, North Norfolk, Norfolk, England
 Hemel Hempstead – en stad i Hertfordshire, England

USA
 Hempstead, New York – en stad i New York, USA
 Hempstead, Texas – en stad i Texas, USA